Der Schwimmwettkampf über 100 Meter Freistil der Männer bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurde vom 19. bis 20. September ausgetragen. Olympiasieger wurde Pieter van den Hoogenband aus den Niederlanden. Der Russe Alexander Popow, der bereits vier Jahre zuvor in dieser Disziplin Olympiasieger wurde, belegte den Silberrang und der Silbermedaillengewinner von Atlanta Gary Hall junior aus den Vereinigten Staaten gewann dieses Mal Bronze.

Im ersten Vorlauf erlangte Éric Moussambani aus Äquatorialguinea, der erst wenige Monate vor den Spielen schwimmen gelernt hatte, Berühmtheit. Mit einer Zeit von 1:52,72 min ging er mit dem Spitznamen Eric the Eel als langsamster Schwimmer aller Zeiten in die olympische Geschichte ein.

Rekorde 
Vor Beginn der Olympischen Spiele waren folgende Rekorde gültig.

Es wurden während des Wettkampfes folgende neue Rekorde aufgestellt.

Ergebnisse

Vorläufe 
Die acht schnellsten Schwimmer aller Läufe qualifizierten sich für das A-Finale, Die Plätze 9 bis 16 für das B-Finale.

Halbfinale

Halbfinale 1

Halbfinale 2

Finale

Weblinks 

 Ergebnisse

Freistil 100 m